, відомі носії:
 Козлов Володимир Володимирович (1946) — радянський футболіст.
 Козлов Володимир Володимирович (1972) — російськомовний письменник білоруського походження.
 Козлов Володимир Володимирович — старший солдат запасу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козлов Володимир Володимирович ( 1951) — український живописець, графік.
Сторінки зі списками повних тезок